Чичимила има више значења:

 Општина Чичимила (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чичимила (Чичимила, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику